Суперкубок Казахстану з футболу 2016 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2016 року між чемпіоном Казахстану Астаною та володарем кубку Казахстану Кайратом. Матч завершився перемогою Кайрату в серії післяматчевих пенальті 5:4 після рахунку основного і додаткового таймів 0:0.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2016
Казахстан
Березень 2016
2016 у Казахстані